Schopen bezeichnet:

 eine ethnische Gruppe aus der Region Schopluk (Šopluk), die sich heute im Grenzgebiet zwischen Serbien, Bulgarien und Mazedonien befindet.

Schopen ist der Familienname von:
 Christian Schopen (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Edmund Schopen (1882–1961), deutscher Schriftsteller, Pädagoge und Historiker 
 Ludwig Schopen (1799–1867), deutscher Klassischer Philologe und Byzantinist